An der Saison der 2. Ringer-Bundesliga 2011/12 nahmen je zehn Mannschaften in insgesamt drei regionalen Staffeln teil. Staffelmeister wurden die WKG Leipzig/Taucha (Norden), die RWG Mömbris-Königshofen II (Mitte) und der SV Triberg (Süden). Leipzig/Taucha und Triberg stiegen auf.

Abschlusstabellen

Staffel Nord

Staffel Mitte

Staffel Süd

Siehe auch 
 Ringer-Bundesliga 2011/12

Weblinks 
 Ringer-Ligendatenbank

2011/12
Sportsaison 2011/12